

Geografia 
 Cile
 Punta Conev – promontorio nella Provincia di Chiloé

Persone 
 Borislav Conev – calciatore bulgaro, centrocampista
 Radoslav Conev – calciatore bulgaro, centrocampista